Amsel steht für:

 eine Vogelart aus der Familie der Drosseln, siehe Amsel
 den „AMSEL“ genannten Landesverband Baden-Württemberg der DMSG

Amsel ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Amsel (1625–1685), deutscher Rechtswissenschaftler
 Georg Amsel (* 1862; † nach 1949), deutscher Philologe und Stenograf
 Hans Georg Amsel (1905–1999), deutscher Entomologe
 Ignác Amsel (1899–1974), ungarischer Fußballspieler
 Johann Amsel (1665–1732), deutscher Rechtswissenschaftler
 Juraj Amšel (1924–1988), jugoslawischer Wasserballspieler
 Lena Amsel (1898–1929), Tänzerin und Schauspielerin
 Richard Amsel (1947–1985), US-amerikanischer Illustrator und Grafikdesigner